Het seizoen 1986/87 was het tweede seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Na zestien speeldagen werkten de vier best geklasseerde clubs een play-off af om te bepalen wie landskampioen zou worden. Titelverdediger SC Faetano leek op weg naar zijn tweede titel, maar verloor in de finale van de play-offs tegen SP La Fiorita.

Eindklassement 

1SP Tre Penne kreeg één minpunt van de nationale voetbalbond.

Play-off

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1986/87